Adresse kan referere til:

 Adresse (geografi), udgør en specifik lokalitet på jorden, inkl. postadresse
 Adresse (henvendelse), en henvendelse
 Folkeregisteradresse, den adresse man har opgivet til Folkeregistret
 IP-adresse, en digital netværksadresse
 MAC-adresse, en unik adresse på fysisk netværksudstyr
 Lageradresse, et nummer der udpeger en bestemt byte eller et ord i en computers lager